est le titre anglais des œuvres suivantes :
Je ne suis pas coupable, roman d'Agatha Christie, publié en 1940 ;
Je ne suis pas coupable, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 2003.